Hawley (Minnesota) - uma cidade localizada no estado americano de Minnesota
Hawley (Pensilvânia) - um distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia
Hawley (Texas) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Texas

Desambiguações de topônimos